Stella Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stella Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Stella Township (Cleveland County, Oklahoma)